Куатро Палос има више значења:

 Куатро Палос (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куатро Палос (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куатро Палос (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Куатро Палос (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику